Puerto Cumarebo peut désigner :

Toponymes

Puerto Cumarebo : chef-lieu de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón ;
 Puerto Cumarebo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Zamora dans l'État de Falcón.

Homonymie de toponyme